Un héliographe peut être :
 un dispositif de communication optique ;
 un instrument qui permet de mesurer la durée de l'insolation en un point de la surface de la planète (dont l'héliographe de Campbell-Stokes).